Lanzoni est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Fabio Lanzoni, connu simplement comme Fabio (1959-), acteur et mannequin italien ;
 Giuseppe Lanzoni (1663-1730), médecin italien ;
 Giuseppe Lanzoni (1959-), coureur cycliste italien.

Patronyme italien